Кристофер Дэвид Горэм (англ. Christopher David Gorham, родился 14 августа 1974 в Фресно, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям Гаррисона Джона в сериале «Лучшие» (1999—2001), Генри Данна в «Острове Харпера» (2009), Генри Грабстика в «Дурнушке» (2006—2010) и Огги Андерсона в «Тайных операциях» (2010—2014).

Биография

Ранние годы 
Горэм родился 14 августа 1974 года в городе Фресно, штат Калифорния. Во время учёбы в школе и колледже увлекался спортом и театром. Он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе со степенью бакалавра в области театра в 1996 году. Дебютом Кристофера на сцене стала роль Безумного Шляпника в постановке «Алисы в Зазеркалье», которую он сыграл, когда учился в четвёртом классе.

Карьера 
С 1997 года Горэм исполнил более 50 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известны его работы в сериалах «Лучшие», «Одиссея 5», «Джейк 2.0», «Медицинское расследование», «Вне практики», «Дурнушка», «Остров Харпера» и «Тайные операции».

Личная жизнь 
Кристофер Горэм женат на своей коллеге по сериалу «Лучшие», актрисе Анель Лопез. У них трое детей — сыновья Лукас (род. в 2001) и Итан (род. в 2003), и дочь Алондра Сесилия (род. в 2009).

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 Тайные операции (2012—2014) — 3 эпизода
 Мы любим тебя, Салли Кармайкл! (2017)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Кристофер Горэм на Internet Movie Database
 Кристофер Горэм на TV-guide

Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе